Аквилон — северный, северо-восточный ветер в римской мифологии.
 Аквилон — частное издательство в Ленинграде, существовавшее с сентября 1921 по декабрь 1923 года.
 Аквилон — название лазерной силовой установки, разработанной в СССР. В 1976 году Сергей Горшков, главком ВМФ СССР, для ЦКБ «Черноморец» утвердил специальное задание на переоборудование десантного корабля проекта 770 СДК-20 в опытовое судно, которое получило обозначение проект 10030 «Форос». На «Форосе» планировалось испытывать лазерный комплекс «Аквилон»
 Аквилон — планка для монтажа фасада, которая используется для обрамления окон и дверей откосами и отливами.

См. также
 Аквилонов

Примечания